L'expression Web 3.D annonce  une évolution du Web 2.0 vers un web où les informations et objets représentés en 3D permettent de créer une sémantique et un langage universel compris de tous. Le web 3.D reprend les fondements du Web 2.0, à savoir, l'accès simplifié à des bases d'informations interconnectées, sociales (crowdsourcées), et introduit la sémantique et la facilité de compréhension de données affichées en trois dimensions.

Le Web 3.D indique une révolution sociale dans la façon de communiquer (partager des idées, apprendre/enseigner, acheter, faire l'expérience de quelque chose…). 

Le Web 3.D est rendu possible par les progrès technologiques sur les techniques d'affichages en 3D dans les navigateurs en natif (WebGL), la puissance de calcul graphique et la capacité des réseaux, permettant ainsi de généraliser l'accès aux données 3D pour tous.

Notes et références 

Web social